Српска лига група Север у фудбалу 1968/69. у сезони 1968/69. је једна од четири (Исток, Запад, Север и Југ) Српске лиге у фудбалу, које су трећи степен фудбалских тамичења у СФРЈ. Лига броји 16 клубова. Виши степен такмичења је Друга савезна лига Југославије, а нижи Прва Београдска лига, за тимове Београдског фудбалског савеза.
Друга савезна лига Југославије у фудбалу је била други степен лигашких фудбалских такмичења у СФР Југославији. Виши ранг је била Прва савезна лига.

Захваљујући својим пласманима на крају сезоне 1968/69. следећи клубови су променили ранг такмичења:
 Металац  из Ваљева се као првопласирани тим Српске лиге — Север кроз квалификације са Хајдуком из Куле преселио у Другу савезну лигу Југославије у фудбалу 
 Као најлошије пласирани тимови Српске лиге — Север такмичење настављају Хајдук из Београда са Лиона у Прву Београдску лигу и Колубара из Лазаревца у Лазаревачки подсавез.

Састав и локације тимова Српске лиге — Север

Резултати по колима (број гледалаца)

Посећеност утакмица

Резултати и статистика 
Фузијом земунских клубова Јединство и Галенике, клуб се зове Галеника.

Домаћини су наведени у левој колони.

Табела  
Фузијом земунских клубова Јединство и Галенике, клуб се зове Галеника.

Референце

Спољашње везе 
 Фудбалски савез Београда - званични сајт
 Списак фудбалских клубова у Србији

Фудбалске лиге у Србији
Фудбал у Београду
Фудбал у 1968.
Фудбал у 1969.